OEB est un sigle qui signifie :
 Office européen des brevets
 Ordre de l'Empire britannique
 Open eBook